André Jolivet
 Jolivet (gemeente)